Contador ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Contador (* 1982), spanischer Radrennfahrer
 Javiera Contador (* 1974), chilenische Schauspielerin und Moderatorin